Carrière oder Carriere ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Marie Carrière (1925–2006), französische Schauspielerin und Sängerin
 Bern Carrière (1921–2015), deutscher Psychiater
 Elena Carrière (* 1996), deutsches Model und Schauspielerin
 Élie-Abel Carrière (1818–1896), französischer Botaniker
 Éric Carrière (* 1973), französischer Fußballspieler
 Eugène Carrière (1849–1906), französischer Künstler
 Jean Carrière (1928–2005), französischer Schriftsteller und Essayist
 Jean-Claude Carrière (1931–2021), französischer Drehbuchautor und Schriftsteller

 Linda Carriere, britische Sängerin
 Louis Chrétien Carrière de Beaumont (1771–1813), französischer Divisionsgeneral
 Mareike Carrière (1954–2014), deutsche Schauspielerin
 Margarethe Carrière-Bellardi (1885–1975), Leiterin des Berliner Harnack-Hauses der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften
 Mathieu Carrière (* 1950), deutscher Schauspieler
 Moriz Carrière (1817–1895), deutscher Schriftsteller und Philosoph
 Paul Carrière (1887–1929), deutscher Musikpädagoge und Komponist
 Paul-Louis Carrière (1908–2008), französischer Bischof
 René Carrière (1911–1982), französischer Automobilrennfahrer 
 Till Carrière (1952–1979), deutscher Schauspieler

Carrière steht für:
 Carrière (Grenada), Siedlung im Parish Saint Andrew im Osten von Grenada
 Carrière (Band), deutsche Schlagerband der 1990er Jahre

Siehe auch:
 Carrere
 Carrier
 Karriere (Begriffsklärung)